

Patronyme
 Louis Sanmarco, (1912-2009), est un administrateur colonial français.
 Philippe Sanmarco, (1947- ), est un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme